Haftendorn ist der Familienname folgender Personen:

 Dörte Haftendorn (* 1948), deutsche Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Helga Haftendorn (* 1933), deutsche Politikwissenschaftlerin